FRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Front Royal (Virginia) (Stati Uniti)
 frr – codice ISO 639-3 del dialetto frisone settentrionale